Die Spielzeit 1994/95 der Extraliga war die zweite reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der TJ VSŽ Košice gegen den HC Dukla Trenčín mit einem 3:0-Sweep durch und gewann damit den ersten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der letztplatzierte der Hauptrunde, der HK Spišská Nová Ves wurde zur folgenden Spielzeit durch den Zweitligameister HC Banská Bystrica ersetzt.

Teilnehmer 
 HC Slovan Bratislava
 HK Spartak Dubnica
 TJ VSŽ Košice
 MHk 32 Liptovský Mikuláš
 MHC Martin
 AC Nitra
 ŠKP PS Poprad
 HK Spišská Nová Ves
 HC Dukla Trenčín
 HK VTJ Prešov

Hauptrunde

Tabelle

Topscorer

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 1994/95 wurde der TJ VSŽ Košice, der die Best-of-Seven-Serie gegen den HC Dukla Trenčín mit 3:0 Siegen für sich entschied und den ersten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte gewann.

Meistermannschaft des TJ VSŽ Košice

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 1994/95